

Patronyme 
Le nom de Wetmore est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexander Wetmore (1886-1978), ornithologue américain ;
 Andrew Rainsford Wetmore (1820-1892), homme politique canadien ;
 Arthur Wetmore, homme politique canadien ;
 Clifford M. Wetmore (1934-), botaniste américain ;
 Ralph Hartley Wetmore (1892-1989), botaniste américain.

Toponyme 
 Wetmore, ville américaine située au Kansas.

Homonymie de patronyme